Tolga Zengin (Hopa, 10 de outubro de 1983) é um ex-futebolista.

Zengin começou sua carreira no Trabzonspor em 2002 ficando no clube até o inicio de 2013. Na janela de transferência de inverno europeu se transferiu para o Besiktas a custo zero para o clube.

Títulos 
 Besiktas
 Campeonato Turco: 2015–16

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Goleiros da Turquia
Futebolistas da Turquia
Futebolistas do Trabzonspor
Futebolistas do Besiktas JK
Jogadores da Seleção Turca de Futebol
Jogadores da Eurocopa de 2008